Ранчо Паласио има више значења:

 Ранчо Паласио, Фамилија Алонсо (Плајас де Росарито), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо Паласио (Санта Исабел), насеље у савезној држави Чивава у Мексику